Dix-sept comtés des États-Unis portent le nom de comté de Marion (), pour la plupart ainsi baptisés en l'honneur de Francis Marion (1732-1795), général américain pendant la Guerre d'Indépendance des États-Unis d'Amérique :
 le comté de Marion, situé dans l'État de l'Alabama ;
 le comté de Marion, situé dans l'État de l'Arkansas ;
 le comté de Marion, situé dans l'État de Caroline du Sud ;
 le comté de Marion, situé dans l'État de Floride ;
 le comté de Marion, situé dans l'État de Géorgie ;
 le comté de Marion, situé dans l'État de l'Illinois ;
 le comté de Marion, situé dans l'État de l'Indiana ;
 le comté de Marion, situé dans l'État de l'Iowa ; l'origine de la dénomination reste incertaine ;
 le comté de Marion, situé dans l'État du Kansas ; nommé par référence au comté homonyme situé dans l'Ohio, donc indirectement en l'honneur du général Marion ;
 le comté de Marion, situé dans le Commonwealth du Kentucky ;
 le comté de Marion, situé dans l'État du Mississippi ;
 le comté de Marion, situé dans l'État du Missouri ;
 le comté de Marion, situé dans l'État de l'Ohio ;
 le comté de Marion, situé dans l'État de l'Oregon ;
 le comté de Marion, situé dans l'État du Tennessee ;
 le comté de Marion, situé dans l'État du Texas ;
 le comté de Marion, situé dans l'État de Virginie-Occidentale.

Voir aussi